Inírida – miasto w Kolumbii
 Inírida – rzeka w Kolumbii